Kamilla Stanisławowna Rachimowa (; ur. 28 sierpnia 2001) – rosyjska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W trakcie swojej kariery zwyciężyła w ośmiu singlowych i pięciu deblowych turniejach rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 89. miejscu w singlu (6 marca 2023) oraz na 65. miejscu w deblu (6 czerwca 2022).

W lutym 2021 roku pierwszy raz w karierze wystąpiła w turnieju głównego cyklu WTA Tour w Melbourne. W debiucie na tym poziomie rozgrywek w parze z Ankitą Rainą wygrała zmagania deblowe. W tym samym roku osiągnęła deblowy finał zawodów cyklu WTA 125 w Båstad.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 5 (2–3)

Finały turniejów WTA 125K series

Gra podwójna 1 (0–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Rosyjskie tenisistki
Urodzeni w 2001